Донець (донці у мн.) — стара самоназва донських козаків.

 Донець — смт, Харківська область, Балаклійський район.
 Донець — селище, Харківська область, Зміївський район.
 Донець — літописне городище Переяславського князівства, біля сучасного Харкова.
 Сіверський Донець — річка на сході України.
 Донець — пасажирська зупинна залізнична платформа Луганської дирекції Донецької залізниці.
 Донець — пасажирський зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці.

Прізвище 

 Донець Андрій Анатолійович — український футболіст.
 Донець Григорій Маркович (1926—2004) — учасник бойових дій, ветеран другої світової війни.
 Донець Григорій Прокопович (1913—1985) — український поет.
 Донець Іван Степанович — український козацький військовий та державний діяч.
 Донець Людмила Семенівна (1935—2016) — російський кінокритик.
 Донець Максим Андрійович — бригадний генерал, начальник охорони Президента України.
 Донець Микола Петрович (1952) — український санітарний лікар, заслужений лікар України.
 Донець Михайло Іванович — український співак (бас), народний артист УРСР (1930).
 Донець Михайло Олександрович — актор, режисер.
 Донець Наталія Григорівна — український політик.
 Донець Олександр Дмитрович — радянський та український інженер.
 Донець Соломія — активна учасниця Визвольної війни українського народу. Учасниця Битви під Пилявцями, та Битви під Заславом.
 Донець Тетяна Анатоліївна — український політик.
 Донець-Тессейр Марія Едуардівна — оперна співачка.

Див. також 
 Дунець
 Червоний Донець

Українські прізвища
Прізвища на -ець